Eppehimer ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Eppehimer (* 1976), US-amerikanisch-italienischer Basketballspieler
 Nick Eppehimer (* 1979), US-amerikanisch-italienischer Basketballspieler